Forest Lodge steht für:

 Forest Lodge (Sydney), Vorort von Sydney, New South Wales, Australien

im NRHP gelistete Objekte:

 Forest Lodge (Upton, Maine), NRHP-ID 08001257
 Forest Lodge (Namakagon, Wisconsin), NRHP-ID 02000031